The Interns – gruppo musicale inglese attivo negli anni 1960
La pelle che scotta  (The Interns) – film statunitense del 1962 diretto da David Swift
Los Angeles: ospedale nord (The Interns) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1970 al 1971